Ronnie Krogsgaard Brobak (16. november 1994) er en dansk ishockeyspiller, som spiller for SønderjyskE. Hans foretrukne position er højre back, men er efterfølgende blevet omskolet til en all-round-guy, som kan spille alle positioner. Både wing, center og back.  

Ronnie Brobak har fået sin ishockeyopdragelse i Vojens Ishockey Klub. Han har, anno 2012, spillet en enkelt landskamp på U-18 landsholdet.

Han fik sin debut hos SønderjyskE i efteråret 2011, i en alder af 17 år.

Klubber og statistik

Eksterne henvisninger 
 

Ishockeyspillere fra Danmark
